Ивáн Николáевич Игýмнов (род. 29 июня 1996, Москва) — российский хоккеист, нападающий. В настоящее время является игроком московского «Динамо», выступающего в КХЛ.

Карьера 
Иван Игумнов является воспитанником московского хоккея. На юношеском уровне выступал за такие, столичные команды как: «Спорт-Центр» и ДЮСШ «Русь», после которых закрепился в составе школы «Динамо» им. А. И. Чернышева. После выпуска из динамовской школы начал выступать на профессиональном уровне за молодёжную ХК МВД, в составе которой, в свой дебютный сезон, завоевал серебряные медали регулярного чемпионата.

Сезон 2015/16 стал для Ивана Игумнова прорывным. Помимо дебюта в ВХЛ за фарм-клуб «Динамо (Балашиха)», игрок дебютировал и в КХЛ за основу «Динамо», это событие пришлось на гостевую встречу динамовцев против питерского СКА. 4 января 2016 года, уже в домашней встрече «Динамо» против СКА, Игумнов забросил свою первую шайбу в карьере на уровне КХЛ. В сезоне 2016/2017 в составе фарм-клуба бело-голубых, Иван Игумнов стал победителем Чемпионата ВХЛ и Обладателем Кубка Братина.

Международная карьера 
В апреле 2019 года Иван Игумнов впервые был вызван под флаг Олимпийской сборной России, в составе которой принял участие в международном турнире Кубок Алроса, проходившем в Санкт-Петербурге. В ноябре и декабре того же года, в составе Олимпийской сборной, принял участие в международном турнире в Германии, проходившем в городе Крефельд, а также в турнире NaturEnergie Challenge, проходившем в швейцарском городе Фисп.

В 2020 году, в составе сборной России, принял участие в шведском этапе Еврохоккейтура.

Статистика

Клубная карьера

Достижения 
  Серебряный призёр Мирового кубка Вызова — 2013
  Серебряный призёр регулярного чемпионата МХЛ в сезоне 2013/2014
  Обладатель Кубка Братины в сезоне 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте МХЛ
 
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки МХК МВД
Игроки ХК «Динамо» Балашиха
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Буран»